Pulfrich ist der Name von

 Carl Pulfrich (1858–1927), deutscher Physiker und Optiker

Sonstiges
 Pulfrich-Effekt, optische Täuschung, 1922 von Carl Pulfrich entdeckt 
 Carl-Pulfrich-Preis
 Pulfrich Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Pulfrich-Refraktometer